Honrubia puede referirse a:

 Geografía
 Honrubia, municipio de la provincia de Cuenca (España).
 Honrubia de la Cuesta, municipio de la provincia de Segovia (España).
 Personas
 María de los Santos Honrubia, ajedrecista española.